Canton de Schwytz, un canton suisse ;
 District de Schwytz, un des six districts du canton ;
 Schwytz, une commune suisse et chef-lieu du district et du canton.